Olešnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Olešnice, città del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Olešnice, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové
Olešnice, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Olešnice, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Olešnice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Olešnice v Orlických horách, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové